Куернавакита има више значења:

 Куернавакита (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куернавакита (Коатлан дел Рио), насеље у савезној држави Морелос у Мексику